Арс поэтика (; «поэтическое искусство»; «искусство поэзии»; ):

 «Поэтика» (, ; 335 до н. э.) — трактат Аристотеля, посвящённый теории драмы.
  («Искусство поэзии»; I век до н. э.) — книга древнеримского поэта Горация.
  (1674) — поэма француза Никола Буало с рядом догм и законов поэзии.
  () — современная израильская поэтическая группа, фокусирующаяся на положении евреев Мизрахи в Израиле.

См. также 
 «Art poétique» (1874) — стихотворение Поля Верлена.

Примечания